Muñiz o Muniz puede referirse a:

Antroponimia 
 Muñiz, apellido;

Personas 
 Francisco Javier Muñiz (1795-1871), médico y científico argentino;
 Susana Muñiz (1965-), médica uruguaya;
 Juan Ramón López Muñiz (1968-), futbolista y entrenador español;
 Carlos Muñiz 
 Pedro Muñiz

Localidades y divisiones administrativas 
 Muñiz (Argentina), localidad de la Argentina;
 Negueira de Muñiz, localidad de Lugo, España;
 Vilar de Paio Muñiz, localidad de Orense, España;
 Muniz, localidad de los Estados Unidos.